M.Y.O.B. (ou Mind Your Own Business), é o sétimo álbum de Deborah Gibson. O disco foi lançado em março de 2001, pela gravadora Golden Egg. 

Para dar suporte ao disco, foram lançados dois singles, "What You Want" e "Your Secret".

Faixas
 "M.Y.O.B." (4:00) Billy Alessi/Bobby Alessi
 "Your Secret" (4:08) (Deborah Ann Gibson/Jerry Sharell
 "What You Want" (3:42) Deborah Ann Gibson/Rudy Haeusermann
 "Down That Road" (4:49) Deborah Ann Gibson/Gary Haase
 "The One" (4:13) Deborah Ann Gibson/Chynna Phillips
 "Wishing You Were Here" (3:35) Deborah Ann Gibson/Jerry Sharell
 "What Part Of No" (5:16) Deborah Ann Gibson/Gary Haase
 "In Blue" (6:05) Deborah Ann Gibson
 "Jaded" (4:11) Deborah Ann Gibson
 "Knock Three Times" (Duet with Tony Orlando/5:11) L. Russell Browne/Irwin Levine
 "M.Y.O.B." (Dance Mix/4:23) Billy Alessi/Bobby Alessi

http://www.allmusic.com/album/myob-mw0000001743

Álbuns de 2001
Álbuns de Debbie Gibson